11/8 kan syfta på:

 11 augusti
 8 november (amerikanskt datumformat)